Примат може значити:
Примат, јединка биолошког рода primates који обухвата све мајмуне, лемуре и људе.
Примат, право примата (првенства) у одлучивању или подели добара.